De tijdrit voor mannen  op de Olympische Zomerspelen 2020 vond plaats op woensdag 28 juli 2021 in Tokio. Primož Roglič behaalde de gouden medaille, het zilver was voor Tom Dumoulin, en Rohan Dennis kreeg de bronzen medaille.

Resultaten 

Mannen tijdrit